Александр Петрович Левич (17 июля 1945 года (Москва) — 28 марта 2016 года) — советский и российский биофизик и эколог, доктор биологических наук.

В 2000-х А. П. Левич не сомневался в реальности предвидений будущего, допускал параллельное существование прошлого и верил в возможность путешествий во времени в прошлое.

Биография 
Окончил Московский инженерно-физический институт (специальность «Теоретическая и математическая физика»), после чего начал сотрудничество с биологическим факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, где трудился всю оставшуюся жизнь первоначально на кафедре гидробиологии (1969–1988), после на кафедрах зоологии позвоночных животных и общей экологии (1988–1999), общей экологии (1999–
2012) и биофизики (2012–2016), в последние годы в должности "ведущий научный сотрудник". 
Александр Петрович создал в 1974 году 
Московскую рабочую группу конструктивных разработок по теоретической биологии, 
и руководил ею следующее в течение 10 лет. Является автором трудов по проблемам математической экологии, теории категорий в биологии..

С 1984 по 2016 год А. П. Левич -  основатель и руководитель Российского междисциплинарного семинара по темпорологии и web-Института исследований природы времени.

Основные концепции 
В соответствии с трудами Левича, живые системы существуют и функционируют сразу в целой иерархии времён, ни одно из которых не сводимо к последующему смежному. За единицу отсчёта принимается субституционное время, то есть период, за который происходит замена одного элемента другим на том или ином уровне иерархии системы, что «позволяет эксплицировать свойства времени, задаваемые конкретными структурами систем, но приводит к „неразличимости“ темпоральных свойств объектов на нижележащих уровнях строения».

Научные труды

Диссертации 
 Левич, Александр Петрович. Количественное изучение видового обилия пресноводного и морского планктона методом ранговых распределений : диссертация … кандидата биологических наук : 03.00.18. — Москва, 1979. — 256 с. : ил.
 Левич, Александр Петрович. Управление структурой фитопланктонных сообществ : Эксперимент и моделирование : диссертация … доктора биологических наук : 03.00.18. — Москва, 2000. — 386 с. : ил.

Книги 
 
 Теория множеств, язык теории категорий и их применение в теоретической биологии / А. П. Левич. — М. : Изд-во МГУ, 1982. — 190 с. : ил.; 21 см.
 Оптимизация структуры кормовых фитопланктонных сообществ / А. П. Левич, Н. Г. Булгаков, Д. Г. Замолодчиков; Под ред. В. Н. Максимова. — М. : КМК, 1996. — 136 с. : граф.; 20 см; ISBN 5-87317-024-X
 Конструкции времени в естествознании: на пути к пониманию феномена времени / [А. П. Левич, Ю. С. Владимиров, В. В. Аристов и др.]. — Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1996. — 21 см.
 Ч. 1: Междисциплинарное исследование. Ч. 1. — 1996. — 302 с. : ил.; ISBN 5-211-03617-4
 
 Лимитирующие ресурсы и состав сообщества бактерий: эксперименты и модельный анализ / П. В. Фурсова, Е. С. Милько, А. П. Левич; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Биол. фак., Российский фонд фундаментальных исслед. — Москва : ГЕОС, 2008. — 162 с. : табл.; 24 см; ISBN 978-5-89118-420-1
 Искусство и метод в моделировании систем : вариационные методы в экологии сообществ, структурные и экстремальные принципы, категории и функторы / А. П. Левич. — Москва : [б. и.] ; Ижевск : Ин-т компьютерных исслед., 2012. — 728 с. : ил., табл.; 21 см; ISBN 978-5-4344-0048-0

Избранные статьи

Примечания

О нём 
 Kull, Kalevi 2016. Alexandr Levich (1945–2016) and the Tartu–Moscow Biosemiotic Nexus. Sign Systems Studies 44(1/2): 255–266.

Ссылки 
 
 Список библиографии в системе ИСТИНА МГУ
 Его труды на Math-Net.Ru
 Его статьи в РИНЦ
 Список трудов в каталоге РГБ.

 Памяти Александра Петровича Левича / В. В. Аристов, Е. В. Будилова, Д. Г. Замолодчиков, А. В. Коганов, Ю. А. Лебедев, С. В. Мамихин, Е. С. Милько, Е. П. Никитина, Д. В. Рисник, П. В. Фурсова, А. К. Юзбеков // Компьютерные исследования и моделирование, 8:3 (2016). С. 427–431.

Выпускники МИФИ
Биологи России
Экологи России
Преподаватели биологического факультета МГУ
Учёные в области науки о системах